Bălăbănești ist der Name mehrerer Orte:

 in Rumänien:
 Bălăbănești (Galați), Gemeinde im Kreis Galați

 in der Republik Moldau:
 Bălăbănești (Criuleni), Gemeinde im Rajon Criuleni